Кунігунда фон Орламюнде 
 Кунегунда Ростиславна (Галицька) (1245 — 9 вересня 1285) — королева Чехії.
 Кунегунда Чеська (січень 1265 – 27 листопада 1321 ) –  донька Пшемисла Оттокара ІІ і Кунегунди Галицької, онука князя Ростислава Михайловича, правнука князя Романа Мстиславича.
 Кунегунда Угорська (1224 — 1292) – найстарша донька угорського короля Бели IV і Марії Ласкарини, дружина краківсько-сандомирського князя Болеслава V Сором'язливого, клариска, католицька свята, патронка вбогих і гірників соляних шахт.
 Ганна Кунегунда Халецька (1723–†1765 рр.) — дружина старости річицького Ольбрехта Радзивілла (1717–†1790 рр.).

Див. також

 Кунігунда (озеро)